Die Wind Force I ist ein Katamaran der Reederei Norden-Frisia. Das Schiff wird insbesondere für den Transport von Personen und Material zum Offshore-Windpark alpha ventus genutzt. Die Wind Force I ist das erste selbst geplante Schiff der Reederei für den Offshore-Bereich.

Geschichte 
Für ihr Engagement im Offshore-Bereich plante die Reederei Norden-Frisia ein geeignetes Transportfahrzeug zum schnellen Transport von Arbeitern und Ladung unter Hochseebedingungen. Die Reederei bestellte dann einen Katamaran bei der Schiffswerft Diedrich in Oldersum, an der sie mit 25 Prozent beteiligt ist. Die Kiellegung des Schiffes erfolgte am 4. Juni 2008, die Ablieferung am 26. Juni 2009.

Schiff 
Das Schiff ist der erste deutsche Offshore-Katamaran. Der Bug wurde speziell für das Anlegen an Offshore-Windkraftanlagen konstruiert. Unter Deck ist Platz für bis 25 Personen. Am Heck besitzt das Schiff ein großes Ladedeck, auf das Lasten von bis zu 10 Tonnen passen. Der bordeigene Kran kann bis zu 1,5 Tonnen heben. Als Besatzung der Wind Force 1 wurde ein Teil der Besatzung des Katamarans Cat No. 1 eingestellt, der 1999 für den Helgolandverkehr in Dienst gestellt und im Dezember 2006 von der Reederei verkauft worden war. Im Mai 2013 wurde ihr baugleiches Schwesterschiff Wind Force II in Dienst gestellt.

Weblinks 

 Spezifikation der Wind Force I (PDF; 552 kB)
 Mitteilung über die Wind Force I in der Hansa 06/09 (PDF; 303 kB)
 Wind Force I bei Inselfähren

Literatur 
 Peter Andryszak: Norden-Frisia – Eine Reederei engagiert sich Offshore. In: Deutsche Seeschifffahrt. 10/2009, , S. 12–17 (PDF-Datei; 1 MB).

Einzelnachweise 

Arbeitsschiff (Deutschland)
Katamaran
Motorschiff
Offshore-Windenergietechnik
Schiffswerft Diedrich